Jacques Mairesse peut désigner :
 Jacques Mairesse (1905-1940), un footballeur français ;
 Jacques Mairesse (1940), un économiste français